bezeichnet:
 Schmetterlingseffekt, ein Phänomen aus der Chaos- und Stabilitätstheorie 
 The Butterfly Effect, eine australische Alternative- und Progressive-Rock-Band

Filme:
 Butterfly Effect, US-amerikanischer Kinofilm aus dem Jahr 2004
 Butterfly Effect 2, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2006
 Butterfly Effect 3 – Die Offenbarung, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2009